Bitwa pod Sarmin w roku 1115, nazywana inaczej pierwszą bitwa pod Tall Danith.
 Bitwa pod Hab w roku 1119, nazywana inaczej drugą bitwą pod Tall Danith.